Ирдоматка — деревня в Череповецком районе Вологодской области. Административный центр Ирдоматского сельского поселения и Ирдоматского сельсовета.

Расстояние до районного центра Череповца по автодороге — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Шайма, Ванеево, Хемалда.

По переписи 2002 года население — 1056 человек (477 мужчин, 579 женщин). Преобладающая национальность — русские (93 %).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ирдоматка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района